

Топоніми 
 Мацуяма — місто в Японії, в префектурі Ехіме.
 Мацуяма — колишнє містечко в Японії, в префектурі Каґосіма. Складова сучасного міста Сібусі.
 Мацуяма — колишнє містечко в Японії, в префектурі Міяґі. Складова сучасного міста Осакі.
 Мацуяма — колишнє містечко в Японії, в префектурі Окаяма. Складова сучасного міста Такахасі.
 Мацуяма — колишнє містечко в Японії, в префектурі Сайтама. Складова сучасного міста Хіґасі-Мацуяма.
 Мацуяма — колишнє містечко в Японії, в префектурі Ямаґата. Складова сучасного міста Саката.
 Мацуяма — район міста Тайпей на острові Тайвань в часи існування Японської імперії. Сучасний район Суншань.
Хіґасі-Мацуяма

Персоналії 
 Мацуяма — японське прізвище.

Інше 
 Замок Мацуяма — замок в Японії, в префектурі Ехіме.